European Championships () er en multisportsturnering, som samler de eksisterende europamesterskaber i nogle af Europas førende sportsgrene hvert fjerde år. Åbningsudgaven i 2018 blev afholdt i Berlin, Tyskland og Glasgow, Skotland fra den 2. og 12. august. Den anden udgave i 2022 fandt sted i München, Tyskland. 

Mesterskaberne er ikke tilknyttet Europæiske Lege (European Games), der organiseres af Europæiske Olympiske Komitéer (EOC).

Mellem den 2. og 12. august 2018 deltog omkring 1.500 atleter i de europæiske atletikmesterskaber i Berlin, mens mere end 3.000 atleter deltog i de andre mesterskaber i Glasgow. Hvert europamesterskab vil blive organiseret af deres respektive forbund og værtsby.

Værtsbyer

Medaljeoversigt 

Noter
 Ikke inkluderet i den officielle liste.

Referencer 

 
Etableret i 2018